A Federação de Futebol de San Marino ou São Marinho (italiano: Federazione Sammarinese Giuoco Calcio, FSGC) é o órgão governante do futebol em San Marino.

A seleção de San Marino conseguiu uma das suas piores campanhas nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2006.

Elenco atual 

Esta seleção nunca conseguiu chegar a um Campeonato da Europa ou Mundial.
Tem uma equipa fraca a nível de seleções pois nunca conseguiu vencer um único jogo desde que independente.

Ligações externas 
 Site oficial

Organizações dirigentes do futebol
Organizações esportivas de San Marino
Organizações esportivas fundadas em 1931